Шерве може да се односи на:

 Шерве (Де Севр), насељено место у Француској, у департману Де Севр
 Шерве (Об), насељено место у Француској, у департману Об
 Шерве Киба, насељено место у Француској, у департману Дордоња